Wyniki Grand Prix Czech 1999, pierwszej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1999.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą: Antonín Šváb oraz Piotr Protasiewicz. Lista startowa została ustalona według numerów stałych (w nawiasach podano numery stałe).

 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (2) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (4) Hans Nielsen (Dania)
 (5) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (6) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (7) Ryan Sullivan (Australia)
 (8) Jason Crump (Australia)
 (9) Brian Karger (Dania)
 (10) Peter Karlsson (Szwecja)
 (11) Antonín Kasper (Czechy)
 (12) Marián Jirout (Czechy)
 (13) Leigh Adams (Australia)
 (14) Brian Andersen (Dania)
 (15) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (16) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (17) Stefan Dannö (Szwecja)
 (18) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (19) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (20) John Jørgensen (Dania)
 (21) Robert Dados (Polska)
 (22) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (23) Antonín Šváb (Czechy)
 (24) Piotr Protasiewicz (Polska)

Wyniki

Opis 
Pierwsze zawody Grand Prix 1999 zakończyły się zwycięstwem Tomasza Golloba, dla którego była to druga z rzędu wygrana runda Grand Prix (wygrał również GP Polski na zakończenie sezonu 1998). Drugie miejsce zajął Amerykanin Greg Hancock, trzeci był Jason Crump z Australii. Sporego pecha miał wicemistrz świata z poprzedniego sezonu, Jimmy Nilsen w drodze do finału wygrał wszystkie biegi, by w najważniejszym wyścigu zająć ostatnią lokatę. Słabo zaprezentował się mistrz świata Tony Rickardsson, który odpadł po zaledwie 3 biegach.

Pozostali Polacy startujący w tym turnieju zawiedli. Debiutujący jako stały uczestnik Robert Dados był 18, a Piotr Protasiewicz zajął ostatnią 24 lokatę.

Klasyfikacja przejściowa 

Czechy
1999
1999 w Czechach